

Pessoas
Lateef Crowder

Localdiades
Crowder (Oklahoma)
Crowder (Mississippi)

Outros
David Crowder Band

Desambiguação